XXVII чемпионат России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В чемпионате принимают участие 11 команд.

Первое место в предварительном этапе заняла команда «Ростов-Дон», выигравшая все 20 матчей. Следом расположилась «Лада» из Тольятти с двумя поражениями. Обе команды дошли до финала плей-офф. «Ростов-Дон» победил в двухматчевом противостоянии со счётом 34-31 и 29-26 и выиграл чемпионат в третий раз подряд и в пятый за всё время участия в турнире.

Участники чемпионата

Предварительный этап

Результаты матчей

Финальный этап, 1-8 места 
Серии матчей финального этапа проводятся до 2-х побед по системе 1—2 (команды, занявшие более высокие места после основного этапа, первые матчи играют на выезде).

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Чемпионат России по гандболу среди женщин — Суперлига 2018/19

Чемпионаты России по гандболу